

Arte 
 Monumento delle Tre Croci – monumento di Vilnius

Geografia 
 Tre Croci – frazione del comune italiano di Cepagatti, nella provincia di Pescara
 Tre Croci – frazione del comune italiano di Vetralla, nella provincia di Viterbo
 Catena delle Tre Croci – gruppo montuoso appartenente alle Piccole Dolomiti
 Monte Tre Croci – montagna italiana in Lombardia
 Monte delle Tre Croci – montagna italiana tra Piemonte e Liguria
 Passo Tre Croci – valico alpino delle Dolomiti

Letteratura 
 Tre croci – romanzo di Federigo Tozzi del 1918